Ben Smith může být:

 Ben Smith (lední hokejista) (* 1988) – americký hokejový útočník
 Ben Smith (hudebník) (1905–???) – americký saxofonista a klarinetista
 Ben Smith (novinář) (* 1976) – americký novinář